Andrzej Czechowski – pisarz i naukowiec
 Hubert Czechowski – duchowny
 Jan Czechowski – poseł i polityk
 Leon Czechowski – wojskowy
 Michał Belina-Czechowski – duchowny
 Robert Czechowski – reżyser teatralny i aktor
 Włodzimierz Czechowski – poseł
 Wojciech Czechowski – biolog
 Zenon Czechowski – kolarz